Финал Кубка Англии 1998 года — 53-й финал Кубка Англии после Второй мировой войны и 117-й финал с момента основания турнира. Матч состоялся 16 мая 1998 года на стадионе «Уэмбли». В нём сыграли футбольные клубы «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». По итогам прошедшего сезона в Премьер-лиге «Арсенал» выиграл чемпионский титул, а «Ньюкасл» занял в чемпионате 14-е место. Победу в матче со счётом 2:0 одержал лондонский клуб благодаря голам Марка Овермарса и Николя Анелька. Таким образом, «Арсенал» во второй раз в истории завоевал «дубль» (победы в чемпионате и Кубке Англии), повторив рекорд «Манчестер Юнайтед».

Обзор матча

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте BBC

1998
Футбол в Европе в 1998 году
Кубок Англии 1998
Кубок Англии 1998
События 16 мая
Май 1998 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1998 году
1998 год в Лондоне